Рыльков — фамилия; имеет женскую форму Рылькова.
 Рыльков, Александр Владимирович (1935—2016) — российский учёный, профессор кафедры геологии месторождений нефти и газа ТюмГНГУ, заслуженный геолог РСФСР.
 Рыльков, Олег Викторович (род. 1966) — российский серийный убийца, насильник и педофил. См. также 
 Рыльково